Miejscowość w Polsce:
 Krywe – wieś w Polsce w powiecie bieszczadzkim
Miejscowość na Ukrainie:
 Krywe – wieś na Ukrainie w rejonie skolskim
Religia:
 Kriwe – kapłan pogański u Bałtów